El Campionat de Catalunya d'escacs de 2010 fou un torneig d'escacs que es va disputar del 15 i el 22 de maig de 2010 a l'Hotel Verdi de Sabadell, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2010. Fou organitzat pel SCC Sabadell i amb l'arbitratge de Josep Maria Salvans, i Enric Chalmeta com a delegat federatiu. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors. El campió fou Jordi Magem i Badals per segon cop (fou campió l'any 2008).

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2010:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Títol !! Jugador !! Elo !! Club
|-
| 1 || GM || Jordi Magem i Badals || 2585 || SCC Sabadell
|-
| 2 || GM || Daniel Alsina i Leal || 2547 || UGA
|-
| 3 || GM || Marc Narciso Dublan || 2535 || UE. Montcada
|-
| 4 || MI || Àlvar Alonso Rosell || 2507 || CE. Gerunda
|-
| 5 || GM || Josep Oms i Pallisé || 2501 || CE. Lleida
|-
| 6 || MI || Joan Fluvià Poyatos || 2479 || UGA
|-
| 7 || MI || Jordi Fluvià Poyatos || 2467 || UGA
|-
| 8 || MC || Antoni Gual Pascual || 2459 || EEB
|-
| 9 || MI || Robert Alomà Vidal || 2445 || UE. Montcada
|-
| 10 || MI || Víctor Manuel Vehí Bach || 2402 || EEB
|-
| 11 || MC || Víctor Lillo i Castany || 2327 || CE. Figueres
|-
| 12 || MC || Enrique Colon Garcia || 2323 || CE. Sant Adrià
|-
| 13 || MC || Daniel Garrido Fernández || 2286 || Foment Martinenc
|-
| 14 || MC || Francesc Xavier Farran Martos || 2267 || CE. Tarragona
|-
| 15 || || Joel Visa Jordana || 2245 || CE. Tàrrega
|-
| 16 || || Mireia Terrones Launes || 1935 || CE. Móra d'Ebre
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2010
2010